Het Lage Land, een wijk in Rotterdam
 Lageland, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Midden-Groningen